110 — семейство советских двуствольных охотничьих ружей и штуцеров высокого класса.

История 
Ружьё МЦ 110 было разработано ЦКИБ СОО на основе конструкции двуствольного ружья МЦ 10.

После завершения испытаний, в январе 1979 года ружья МЦ 110-12 и МЦ-110-20 были представлены в павильоне "Охота" на выставке достижений народного хозяйства СССР в Москве, в дальнейшем они предлагались на экспорт.

К концу 1987 года были изготовлены несколько ружей МЦ 110 под патроны 20/76 мм "Магнум".

В августе 1996 года сертификацию в качестве гражданского оружия прошло только гладкоствольное ружьё МЦ 110-12.

Описание 
МЦ 110 представляет собой бескурковое двуствольное охотничье оружие с горизонтальным расположением стволов.

Стволы и цевье отъемные. Соединение стволов со ствольной коробкой - ствольными крюками, осью шарнира, цевьем и поперечной планкой, а запирание - рамкой, входящей в паз подствольного крюка. Рычаг отпирания - сверху на ствольной коробке.

Ударно-спусковой механизм с двумя спусковыми крючками и внутренними курками смонтирован на отдельном основании. Бойки выполнены отдельно от курков и взводятся при открывании стволов. 

Предохранитель запирает спусковые крючки. Также ружьё снабжено эжекторным механизмом,  и обеспечивает возможность плавного спуска курков.

Ложа - с пистолетной или прямой формой шейки, с выступом или без выступа под щеку, изготавливалась из лакированной ореховой древесины.

Штуцера помимо открытого прицела комплектовались четырехкратным оптическим прицелом ПО4х34 (которые производил Загорский оптико-механический завод).

МЦ-110 рассчитано на применение ружейных патронов в бумажных и металлических гильзах.

Варианты и модификации 
 МЦ 110-01 - гладкоствольное охотничье ружьё под патрон 12/70 мм с 750-мм стволами (масса 3,1 - 3,3 кг). Сверловка правого ствола с дульным сужением 0,5 мм, левого - с дульным сужением 1 мм. В отличие от остальных модификаций, имеет один спусковой крючок.
 МЦ 110-07 - двуствольная охотничья винтовка с 600-мм стволами под патрон 7,62×51 мм (масса оружия - 3,6 кг)
 МЦ 110-09 - двуствольная охотничья винтовка с 600-мм стволами под патрон 9 × 53 мм R (масса оружия - 3,6 кг, стволы с шестью нарезами)
 МЦ 110-12 - гладкоствольное охотничье ружьё под патрон 12/70 мм с 750-мм стволами (масса 3,1 - 3,3 кг). Сверловка правого ствола с дульным сужением 0,5 мм, левого - с дульным сужением 1 мм.
 МЦ 110-20 - гладкоствольное охотничье ружьё под патрон 20/70 мм с 675-мм стволами (масса 2,7 - 2,9 кг). Сверловка правого ствола с дульным сужением 0,5 мм, левого - с дульным сужением 0,8 мм.

Страны-эксплуатанты 
 
  - гладкоствольное ружьё МЦ 110-12 сертифицировано в качестве гражданского охотничьего оружия
  — гладкоствольное ружьё МЦ 110-12 сертифицировано в качестве гражданского охотничьего оружия

Примечания

Литература 
 М. М. Блюм, И. Б. Шишкин. Охотничье ружьё. М., «Лесная промышленность», 1983. стр.91-92
 М. М. Блюм, И. Б. Шишкин. Твоё ружьё. М., "Физкультура и спорт", 1989. стр.71-72

Двуствольные ружья СССР
Продукция Центрального конструкторско-исследовательского бюро спортивного и охотничьего оружия
Оружие под патрон 9 × 53 мм R